Эмблема Бутана () является одним из национальных символов Бутана и содержит несколько элементов флага Бутана, с немногими различиями. На эмблеме много буддистской символики.

Официальное описание эмблемы:
«Национальная эмблема, находится в круге, составлена из двойной ваджры (алмазного удара молнии) помещенной выше лотоса, обрамленного драгоценным камнем между двумя драконами. Ваджра представляет гармонию между светской и религиозной властью. Лотос символизирует чистоту; драгоценный камень выражает верховную власть; а два дракона, мужчина и женщина, поддерживают название страны, которую они символизируют».

См. также 
 Флаг Бутана

Ссылки 
 

Бутан
Государственные символы Бутана